Het ATP-toernooi van Zagreb (officieel het PBZ Zagreb Indoors) van 2014 vond plaats van 3 tot en met 9 februari 2014 in de Kroatische hoofdstad Zagreb. Het toernooi werd gespeeld op hardcourtbanen in het Dom Sportova.

Het enkelspel werd gewonnen door Marin Čilić. Hij versloeg in de finale Tommy Haas met 6-3 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Jean-Julien Rojer en Horia Tecău. Zij versloegen in de finale Philipp Marx en Michal Mertiňák met 3-6, 6-4 en [10-2].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Zagreb
ATP-toernooi van Zagreb